Cecilia Chailly – arpista, compositrice, cantante e scrittrice italiana
 Luciano Chailly – compositore italiano
 Riccardo Chailly – direttore d'orchestra italiano